Касаї Рекс — істота-криптид, який нібито проживає у долині річки Касаї, яка знаходиться у джунглях Конго. Майже всі криптозоологи заперечують його існування. По опису схожий на ящіра тиранозавра. Касаї Рекс досягає довжини 12 м (як тиранозавр Північної Америки). Це тварина з довгими і гострими зубами, великими щелепами, товстим і довгим хвостом, міцними задніми лапами і слабкими передніми. У хижака темно-червона шкіра з майже чорними смужками на шиї, спині й хвості. Всі свідки бачили Касаї Рекса на полюванні або за поїданням носорога.

Перша зустріч 

Першим зустрівся з цим криптидом фермер Джон Джонсон, який побачив Касаї Рекса в 1932 році.

Фермер зі своїм чорношкірим слугою гуляв в долині річки. Пішоходи натрапили на галявину, на якій мирно паслися носороги. Люди намагалися не потривожити цих травоїдних ссавців, але зненацька Касаї Рекс вибіг з лісу і напав на одного з носорогів. Джонсон знепритомнів, а його слуга втік. Коли Джон прокинувся від непритомності, чудовисько було  на галявині і об'їдало тушу вбитого ним носорога. Наситившись і доївши носорога чудовисько пішло назад в джунглі. Повернувшись в культурне товариство, Джонсон розповів, ніби зустрів у вологих тропіках тиранозавра.

Друга зустріч 

У тому ж 1932 році мисливець в компанії хлопчика-зброєносця полював на слонів. Але замість слона він зустрів Касаї Рекса, який їв носорога. 

Істота, наполовину занурившись в болото, їла великого ссавця. Ледве мисливець сфотографував тварину, вона зникла в болоті. Стрес від зустрічі з незвіданим звіром виявився настільки сильним, що європеєць вісім днів пролежав на лікарняному ліжку, іноді втрачаючи свідомість.

Цей випадок був опублікований в газеті «Родезія Геральд».

Скептицизм 
Скептики стверджують, що Касаї Рекс — вигадка білих, тільки тому, що у нього немає назви місцевою мовою, але навіть якби була ця назва, скептики б не відступили від своєї думки.

Ніяких експедицій не було.

Джерела 
FANDOM Фантастические существа вики Касаи Рекс 

Криптиди
Міфічні птахи
Міфічні рептилії